Селеуш () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Селеуш () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Селеуш.
 Селеуш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Данеш.
 Селеуш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Загер.